Le tournoi de Stanford est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1969, organisée par la ligue professionnelle National Tennis League, se dispute à Hayward du  au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Ann Haydon-Jones.

Faits marquants 
Althea Gibson dispute son premier match professionnel depuis 1960.

La victoire de Billie Jean King lui rapporte .

Résultats en simple

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Stanford

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1969
Hayward (Californie)
Stanford
Tennis aux États-Unis en 1969
1969 en Californie
Février 1969
Tennis en mars 1969